Olle Nyman kan avse:

Olle Nyman (1909–1999), svensk konstnär
Olle Nyman (jurist) (född 1968), svensk jurist och företagsledare
Olle Nyman (musiker) (född 1982), svensk musiker och skådespelare